Сніжок — зменшувальна форма від сніг.
 Сніжок — кисломолочний напій.
 «Сніжок» — кодова назва Тоцьких військових навчань.
 Сніжок (Сніжинка) — єдина відома науці горила-альбінос, що жила в зоопарку Барселони.
 Сніжок () — кіт родини Сімпсонів.

Прізвище 
 Сніжок Ігор Сергійович (1973—2015) — підполковник Збройних сил України.

Див. також 
 Сніжка — невелика, тверда грудка, зліплена із снігу.
 Снєжка (значення)